Слюсарев (или Слюсарёв) — фамилия, женская форма — Слюсарева.

Известные носители 
 
 Слюсарев, Георгий Георгиевич (1896—1987) — советский учёный, один из основоположников советской вычислительной оптики.
 Слюсарев, Иван Кириллович (1886—1962) — уральский художник, живописец и график.
 Слюсарев, Митрофан Григорьевич (1910—1942) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Слюсарев, Олег Васильевич (род. 1937) — российский учёный, специалист в области создания электромеханических приборов ядерных боеприпасов.
 Слюсарев, Сидор Васильевич (1906—1981) — советский лётчик, Герой Советского Союза.